I misteri di Londra (Reynolds), romanzo di George W.M. Reynolds
I misteri di Londra (Féval), romanzo di  Paul Féval del 1844
I misteri di Londra (film), film del 1947 di Alberto Cavalcanti